«Предводитель» (, Thalaivaa) — индийская криминальная драма режиссёра , снятая на тамильском языке и вышедшая в прокат 8 августа 2013 года. Главные роли исполнили Виджай и Амала Пол. Сюжет рассказывает о молодом человеке, выросшем в Австралии, который приезжает в Индию и обнаруживает, что его отец является криминальным авторитетом.

Сюжет 
В 1988 году во время погромов в Мумбаи грузчик Рамадураи становится на защиту всех тамилов, живущих в городе. Его жену расстреливают его противники, и он решает отправить сына за границу вместе со своим другом, чтобы с ним не случилось того же.

Вишва вырастает в Сиднее. Он занимается современными танцами и зарабатывает на жизнь, работая в компании по доставке воды. Развозя товар, он встречает Миру, дочь одного из клиентов, владеющего рестораном. Девушка присоединяется к его танцевальной труппе, и Вишва влюбляется в неё. Он просит её руки у отца, но тот требует сначала встретиться с отцом Вишвы. Втроём они едут в Мумбаи, где обнаруживается, что его отец местный криминальный авторитет. Узнав об этот отец Миры заявляет, что возвращается в Австралию. Рамадураи приходит отговорить его от этого, и тут выясняется, что всё это ловушка для него. Мира и её отец — полицейские под прикрытием, чьё задание арестовать отца Вишвы. Они не могли найти его сами, поэтому использовали его сына. Рамадураи берут под стражу, но в тот же день он погибает от бомбы, заложенной его врагами.

Главный враг Рамадураи — Бхима, сын убитого им националиста Бадры, берёт Мумбаи под свой контроль. Дядя Вишвы, Ранга пытается отослать племянника назад в Австралию. Однако ночью на Вишву нападают люди Бхимы. Вишва убивает их всех и попадает под арест в полицию. Мира навещает его в участке и, подозревая, что Бхима готовит налёт, чтобы убить своего врага, помогает людям Вишвы его освободить. На следующий день она привозит его в суд, где за недостатком улик с него снимают все обвинения. Вишва остается в Мумбаи и занимает место своего отца.

Чтобы снизить популярность и влияние Вишвы, люди Бхимы организуют беспорядки. Это снимает на камеру оператор со свадьбы, проходящей неподалёку, однако его ловят и убивают. Вишва прибывает на место погромов и берёт пострадавших под свою защиту. Тем временем, человек Бхимы приходит в полицию и заявляет, что он устроил беспорядки по приказу Вишвы. Сам Вишва узнав, что оператор со свадьбы был убит, начинает подозревать, что это как-то связано с причиной погромов.

Он едет в студию к оператору, где застаёт человека Бхимы. Тот признаётся, что оператора убили из-за сделанной им записи, однако при нём её не оказалось. Вишва и Бхима одновременно понимают, что кассету мог вытащить карманник, и отправляются на его поиски. Вишва успевает первым и передает запись прессе. Бхима попадает под суд, но сбегает из тюрьмы. Мира получает задание взять его живым или мёртвым.

Чтобы отомстить, Бхима нападает на людей Вишвы в ночь Махашиваратри, когда они напиваются в честь праздника. Выживает только сам Вишва, которого прячет спасённая им гуджаратская девушка. Придя в себя, Вишва получает звонок от Бхимы, который угрожает убить его дядю, если Вишва не придёт к нему на встречу один. Вишва приходит спасти родственника, но получает от него нож в спину.

В ролях 

 Виджай — Вишва Рамадураи / Вишва-бхаи
 Амала Пол — Мира Нараянан
 Сатьярадж — Рамадураи, отец Вишвы
  — Бхима-бхай  — Логу, друг Вишвы
  — Ранга, дядя Вишвы
  — помощник Рамадураи
  — Нараянан, отец Миры
  — Ратнам, отец Логу
  — Ганга, мать Вишвы  — Раджу, человек Вишвы  — Гаури, гуджаратская невеста  — Кумар, оператор  — адвокат Радхакришнан
  — Кесав, застройщик
 Динеш — камео в песне «Vaanganna Vanakkanganna» Производство 

Впечатлённый фильмом  режиссёра А. Л. Виджая, актёр Виджай предложил ему сделать проект вместе. Осуществлению этого плана поспособствовал продюсер Чандрапракаш Джайн. Убедившись, что у того есть время для съёмок, режиссёр встретился с актёром, пересказал ему сюжет будущего фильма и получил окончательное согласие.
В качестве героини рассматривалась актриса Ями Гаутам, но выбрана была Амала Пол, которая уже работала с режиссёром в фильме .
Важная роль досталась Сатьяраджу, ранее снявшемуся с Виджаем в комедии .
Антагонистом, по слухам, должен был стать певец ,
но они не подтвердились, и отрицательную роль исполнил Абхиманью Сингх.
Последним, уже после начала съёмок, к актёрскому составу присоединился Удайя, брат режиссёра, которому была отведена эпизодическая, но немаловажная роль.

Запуск работы над фильмом с традиционной молитвой был проведён 16 ноября 2012 года в Ченнаи.
Через неделю начались непосредственно съёмки в Мумбаи.
В январе с участием 500 юных артистов был снят музыкальный номер на песню «Thalaivaa Thalaivaa».
К февралю было отснято 50 % материала, включая две песни.
В начале марта в  с участием шестерых танцоров был снят ещё один музыкальный номер, после чего съёмочная группа отправилась в Австралию,
где пробыла до 25 апреля.
К маю съёмки фильма были завершены, и он перешёл в стадию постпродакшна.

 Саундтрек 

 Критика The Times of India отметила, что фильм явно вдохновлён лентами «Герой» (1987) и  (2005), добавив, что он «является хорошей попыткой пересказать мафиозные истории былого. И Мумбаи был использован более эффективно, чем в большинстве фильмов Болливуда».
Барадвадж Ранган из The Hindu написал, что, в отличие от Nayakan, картина «ограничивает себя шаблоном „герой против злодея“», но единственный главный недостаток — это длина.
Отзыв в Deccan Chronicle назвал стоящими Виджая в драках и танцах, музыку Дж. В. Пракаша и персонажа Сатьяраджа, а недостатками — сильно «инспирированную» сюжетную линию, медленную вторую половину и неубедительную игру Виджая в качестве дона мафии. Нандини Рамнат из '' сравнила его с фильмами Амитабха Баччана 1970-х и 1980-х годов, чьё имя стало синонимом рассерженного мстителя за родителей.
Рецензия на сайте NDTV заметила, что хотя первая половина фильма содержит много веселья, вторая вышла медленной и затянутой, а режиссёру следовало сократить его на полчаса.
С. Сарасвати из  заключила, что «хотя сюжет не нов и ему не хватает темпа, фильм имеет достаточно поворотов сюжета, чтобы увлечь аудиторию».
 добавил, что «Предводитель» был бы лучше, будь он ярче и короче.
Behindwoods.com написал, что фильм «не откровенно коммерческий, сделанный явно для тех, кто ожидает равных частей романтики, комедии и боевика, но более легко смотрящийся в жанре „Крестный отец“».
IndiaGlitz назвал его «нечто средним между первоклассным гангстерским кино и колоритный драматическим боевиком».

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы на тамильском языке
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-боевики Индии
Фильмы Индии 2013 года